Rothensteiner ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Holzheuer-Rothensteiner (* 1948), deutsche Politikerin (Die Linke), Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses (MdA)
 Walter Rothensteiner (* 1953), österreichischer Bankmanager

In anderer Schreibweise:

 Rotensteiner, Deckname für Karl-Heinz Grasser, verwendet von Walter Meischberger 

Siehe auch:
 Rottensteiner